La saison 2012-2013 de la Bundesliga est la  de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Borussia Dortmund défend son titre face à 17 autres équipes dont 3 promus de 2. Bundesliga.

Les dix-huit clubs participants au championnat affrontent à deux reprises les dix-sept autres.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (3 places directes en Ligue des champions, 1 en barrages, 1 en barrages de la Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la DFB Pokal qui est qualificative pour la Ligue Europa. Les 2 derniers du championnat sont relégués en 2. Bundesliga ; le  affronte le  de 2. Bundesliga pour pouvoir rester en première  division.

Équipes

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement

Rencontres

Barrage 

À la fin de la saison, le  de 1. Bundesliga affrontera la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga (1. FC Kaiserslautern) pour une double confrontation aller/retour, promotion-relégation.

Statistiques individuelles

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Notes et références 

Championnat d'Allemagne de football
Football M1
Allemagne M1
Championnat M1